Puerto Pollensa puede referirse a:

 Puerto de Pollensa, una ciudad de las Islas Baleares.
 Puerto Pollensa, primer álbum de la cantante Sandra Mihanovich, editado en 1982.
 Puerto Pollensa, una canción de la cantautora y actriz argentina Marilina Ross, compuesto en 1981.